Karl-Heinz Müller (burgemeester) (1918-1987), Duits burgemeester (van Leipzig)
 Karl-Heinz Müller (schermer) (1948), Oostenrijks schermer, olympisch deelnemer